Canales kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Canales (ö),

Spanien 
2 Canales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar